Strada statale 36 – strada statale polacca
 Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga – strada statale italiana